Імператор Ітоку (, ітоку тенно ; 553 до Р.Х. — 6 жовтня 477 до Р.Х.) — 4-й Імператор Японії, синтоїстське божество, легендарний монарх. Роки правління — 15 березня 510 до Р.Х. — 6 жовтня 477 до Р.Х..

Короткі відомості 
Імператор Ітоку був сином Імператора Аннея й Нунасоко Накацу Хіме но мікото.

У 538 до Р.Х. Ітоку став кронпринцом, а після смерті свого батька 17 січня 510 до Р.Х., у березні успадкував його трон. Він керував 34 роки як 4-й Імператор Японії. Його резиденція знаходилась у палаці Кару но Маґаріономія (軽曲峡宮) у краю Ямато, на території сучасного міста Касіхара префектури Нара.

Відомостей про правління Імператора Ітоку немає. Через це його відносять до так званих «восьми монархів, невідомих історії». Існує середньовічна легенда, що Ітоку подорожував до краю Ідзумо, де зустрівся із богом Сусаноо но мікото.

Помер Імператор Ітоку 6 жовтня 477 до Р.Х.. Згідно з переказами «Записів про справи давнини» йому було 45, а згідно з «Анналами Японії» — 77 років. Поховали монарха на півдні гори Унебі, в мавзолеї Масаґотаніноуе (繊沙渓上陵), на території сучасного міста Касіхара префектури Нара.

Наступником Імператора Ітоку став його син Мімацу Хіко Каесіне но мікото, майбутній Імператор Косьо, народжений від дружини та двоюрідної сестри Ама Тойоцу Хіме но мікото.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 
 笠原英彦『歴代天皇総覧 : 皇位はどう継承されたか』 (Касахара Хідехіко. Збірник правивших Імператорів Японії: як успадковувався монарший титул) 東京、中央公論新社、2001.
 『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (Вся історія Імператорів Японії — монархічне генеалогічне дерево безперервної лінії. Серія «Історичні портрети»)  東京、学研 、2003. 

Імператори Японії